The Surrogate (1995), een televisiefilm uit 1995
 The Surrogate (2012), een film uit 2012